Buettikoferella bivittata é uma espécie de ave da família Megaluridae. É a única espécie do género Buettikoferella.

Pode ser encontrada nos seguintes países:  Indonésia e Timor-Leste.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Buettikoferella bivittata.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 10 de Julho de 2007.

Megaluridae
Aves descritas em 1850